GRM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Grand Marais, Minnesota (Stati Uniti d'America)
 grm – codice ISO 639-3 della lingua kota marudu talantang
 GRM – codice UCI del Team Garmin-Barracuda
 GRM – Groupe de recherches musicales